Цыганский барон:
 Цыганский барон — оперетта в трех актах австрийского композитора Иоганна Штрауса (сына), написанная им в 1885 году
 Цыганский барон (фильм, 1988) — советский телевизионный музыкальный фильм, поставленный на студии «Лентелефильм» в 1988 году режиссёром Виктором Окунцовым по одноимённой оперетте
 Цыганский барон (баро, цыганбаро, ром-баро) — название цыганского старейшины у русскоязычных.
 Операция «Цыганский барон» — крупная антипартизанская операция немцев в 1943 году